Henri Garnier (1684-1751), ecclésiastique français ;

 Henri Garnier (1900-1984), résistant français, Compagnon de la Libération ;
 Henri Garnier (1908-2003), cycliste belge.